Bârsești se poate referi la:

 Localități din România:
 Bârsești, Gorj
 Bârsești, Vrancea, reședința comunei cu același nume
 Bârsești (Budești), Vâlcea
 Bârsești (Mihăești), Vâlcea
 Localități din România cu nume compuse:
 Bârseștii de Jos, Argeș
 Bârseștii de Jos, Teleorman
 Bârseștii de Sus, Argeș
 Bârseștii de Sus, Olt

Vezi și 
 Bârseștii de Jos (dezambiguizare)
 Bârseștii de Sus (dezambiguizare)
 Bârsa (dezambiguizare)

Toponime românești